Сальседа-де-Каселас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виго. Занимает площадь 35,9 км². Население — 8448 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Salceda de Caselas, Turismo Rías Bajas

Муниципалитеты Понтеведры